Конец пути ( — британский военный фильм, повествующий о событиях Первой мировой войны. Основан на произведении Роберта Седрика Шериффа (англ. Robert Cedric Sherriff). Сценарий был написан Саймоном Ридом. Картину поставил Сол Дибб. Фильм был показан в разделе «Специальные презентации» на Международном кинофестивале в Торонто в 2017 году.

Сюжет 
История рассказывает о молодом Джеймсе (Джимми) Рэйли, который записывается на войну под командованием своего старого школьного приятеля Стэнхоупа. Условия в окопах вынудили Стэнхоупа прибегнуть к бутылке, но Рэйли это почти не смущает. Интел говорит, что немцы в любой день начнут наступление в Северной Франции.

В ролях 
 Эйса Баттерфилд — Райли, 2-ой лейтенант
 Сэм Клафлин — Стэнхоуп, капитан
 Пол Беттани — «дядя» Озборн, лейтенант
 Том Старридж — Хибберт, 2-ой лейтенант
 Тоби Джонс — Мэйсон, рядовой
 Стивен Грэм — Троттер, 2-ой лейтенант
 Роберт Гленистер — полковник
 Майлз Джапп — Харди, капитан

Интересные факты 
 фильм является уже пятой экранизацией одноимённой пьесы «Journey’s End» 1928 года, после:
 «Конец путешествия» (1930)
 «Другая сторона» (1931)
 «Асы в небе» (1976)
 «Конец путешествия» ( телефильм BBC 1988 года).

Фильмы Великобритании
Фильмы о Первой мировой войне